Die PDC Unibet Home Tour war ein Dartturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) vom 17. April bis zum 5. Juni 2020 ausgetragen wurde. Es wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie ins Leben gerufen, nachdem diese den Dartsport zwischen April und Juli weitestgehend aussetzen ließ.

Den Sieg sicherte sich am Ende der Engländer Nathan Aspinall.

Da das Konzept der PDC Home Tour aufgegangen ist entschied sich die PDC am 28. August 2020 dazu, eine zweite Austragung unter der Bezeichnung PDC Home Tour II mit leicht abgewandeltem Konzept auszutragen.

Ausgangssituation 
Die COVID-19-Pandemie sorgte ab dem 15. März 2020, an dem das Players Championship 8 stattfand, für das Aussetzen des Spielbetriebes in der PDC. Dies betrifft neben der Premier League Darts auch die Players Championships und die European Tour. Infolgedessen wurde vermehrt Online-Dartsport ausgetragen, wie zum Beispiel die Premier Inn League zwischen den beiden Kommentatoren Dan Dawson und Chris Murphy oder die vom deutschen Dartskommentator Elmar Paulke ins Leben gerufenene Elmar Paulke's Lonely Darts Club Show.

Darts at Home 1 
Am 1. April 2020 fand das erste von der PDC ausgetragene Onlinedartturnier statt. Unter dem Namen PDC Darts At Home nahmen 5 Tour Card-Holder mit Wohnsitz in England an dem Turnier teil. Moderiert wurde das Turnier von Dan Dawson. Die Spieler wurden von zuhause aus per Webcam zugeschaltet und konnten so am jeweils eigenen Dartboard gegeneinander antreten. Das Turnier wurde sowohl bei Facebook als auch bei YouTube auf den Kanälen der PDC ausgestrahlt.
Gespielt wurde Jeder gegen jeden über eine Distanz von best of 7 legs.

Teilnehmer

Ergebnisse

Darts at Home 2 
Die zweite Ausgabe von Darts at Home fand am 8. April 2020 statt. Im Gegensatz zur ersten Ausgabe nahmen diesmal nur vier Spieler teil. Dafür wurde die Distanz auf best of 9 legs erhöht.

Teilnehmer

Ergebnisse

Konzept 
Die PDC Home Tour wurde ab dem 17. April 2020 ausgetragen. An jedem der Abende traten vier verschiedene Spieler Jeder gegen jeden an. Für jeden Sieg gab es hierbei zwei Punkte. Bei Punktgleichheit entschieden zunächst die Legdifferenz, die Anzahl der gewonnenen Legs und die Averages des Abends.

Spielberechtigt waren in der ersten Runde alle 128 Tour Card Inhaber. Da bis zum 11. Mai bereits alle interessierten Tour Card Inhaber teilgenommen haben, wurden die restlichen 7 Spieltage mit hauptsächlich den Zweitplatzierten der bereits ausgespielten Gruppen besetzt. Die 32 Gewinner der ersten Runde zogen in die zweite Runde ein, in welcher sie erneut in acht Vierergruppen eingeteilt wurden, welche nach demselben Prinzip ausgetragen wurden. Die dritte Runde bestand schließlich aus 2 Vierergruppen, in welcher jeweils die zwei besten Spieler in die letzte finale Gruppe, die sogenannte Championship Group einzogen, und dort den Sieger der PDC Home Tour ausspielten. Spieler, welche im Laufe der höheren Runden nicht mehr antreten können, wären disqualifiziert worden.

Runde 1 
Die erste Runde wurde im Modus best of 9 legs ausgetragen.

17. April 2020

18. April 2020

19. April 2020

20. April 2020

21. April 2020

22. April 2020

23. April 2020

24. April 2020

25. April 2020

26. April 2020

27. April 2020

28. April 2020

29. April 2020

30. April 2020

1. Mai 2020

2. Mai 2020

3. Mai 2020

4. Mai 2020

5. Mai 2020

6. Mai 2020

7. Mai 2020

8. Mai 2020

9. Mai 2020

10. Mai 2020

11. Mai 2020

12. Mai 2020

13. Mai 2020

14. Mai 2020

15. Mai 2020

16. Mai 2020

17. Mai 2020

18. Mai 2020

Runde 2 
Die verschiedenen Gruppen wurden anhand der PDC Order of Merit eingeteilt.

Die zweite Runde wurde best of 11 legs ausgetragen.

26. Mai 2020

27. Mai 2020

28. Mai 2020

29. Mai 2020

30. Mai 2020

31. Mai 2020

1. Juni 2020

2. Juni 2020

Runde 3

3. Juni 2020

4. Juni 2020

Championship Group 
Die finale Gruppe wurde am 5. Juni 2020 ausgetragen. Auch hier wurde wie in den zwei Runden zuvor im Modus best of 11 legs gespielt.

Statistiken

Höchste Averages 
Die folgende Liste zeigt die zehn höchsten 3-Dart-Averages der PDC Home Tour.

Nine-Darter 
Bei der PDC Home Tour wurde ein Nine dart finish geworfen.

Darts at Home: Footballers Special 
Am 10. Mai 2020 fand das Darts at Home:Footballers Special statt. An dem Charity-Event nahmen vier Fußballspieler aus den beiden höchsten englischen Ligen teil. Während dem Turnier konnte für den National Health Service gespendet werden.

Gespielt wurde im Modus 301 Double out auf eine Distanz von best of three legs.

Es wurde ab 15 Uhr BST (16 Uhr MESZ) auf dem YouTube-Kanal der PDC ausgestrahlt.

Teilnehmer

Ergebnisse

Darts at Home: Sportsman Special 
Am 16. Mai 2020 wurde das Darts at Home:Sportsman Special ausgetragen. An dem Charity-Event nahmen vier Sportler beliebter Englischer Sportarten teil. Während dem Turnier konnte erneut für den National Health Service gespendet werden.

Gespielt wurde im Modus 301 Double out auf eine Distanz von best of three legs.

Es wurde ab 14 Uhr BST (15 Uhr MESZ) auf dem YouTube-Kanal der PDC ausgestrahlt.

Teilnehmer

Ergebnisse

Übertragung 
Das Turnier war kostenpflichtig bei DAZN sowie einigen Wettanbietern zu sehen. Kostenlos war das Turnier auch auf pdc.tv, dem offiziellen Streamingportal der PDC, zu sehen. Die Championship Group wurde außerdem auf dem offiziellen YouTube-Kanal der PDC ausgestrahlt.

Auszeichnungen 
Am 16. Dezember 2020 erhielt die Professional Darts Corporation bei den Sports Business Awards 2020 den Gold Award in der Kategorie „Coronavirus Innovation Award: Communication“. Auch bei den Sports Business Awards 2021 ist die PDC Home Tour mit dem Gold Award ausgezeichnet worden – diesmal in der Kategorie „Most Innovative Business Response To Covid-19 - UK“.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

 
Dartveranstaltung 2020
Sportveranstaltung im Internet